Pfefferberg ist der Name folgender Personen:
 Leopold Pfefferberg (1913–2001), ein Holocaust-Überlebender, der zu den „Schindlerjuden“ gehörte

Pfefferberg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Pfefferberg (Extertal), Weiler in der Gemeinde Extertal im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen
 Pfefferberg (Gemeinde Neukirchen), ein Ortsteil von Neukirchen an der Vöckla im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Pfefferberg (Schmölln), ein Höhenzug in Schmölln im Landkreis Altenburger Land, Thüringen

 Pfefferberg (Berlin), Firmengelände des ehemaligen Brauereiunternehmens Pfeffer in Berlin-Prenzlauer Berg, Industriedenkmal, Kulturzentrum

Siehe auch:
Pfeffersberg